Kupferspeicherkrankheiten sind eine Gruppe von Erkrankungen, bei denen die Ausscheidung von Kupfer durch eine genetische Störung gestört ist, so dass es zu einer Ansammlung von Kupfer im Organismus kommt. Die häufigste Erkrankung ist der Morbus Wilson des Menschen, beim Hund kommen ebenfalls angeborene Kupferspeicherkrankheiten vor.

Erbkrankheit